Аббревиатура, обозначающая:
 СШ — стальной шлем (пример: СШ-40, СШ-60 и так далее).
 СШ — средняя школа (пример: средняя школа № 29 и так далее).
 СШ (с. ш.) — северная широта.
 СШ — спортивная школа (пример: СШ «Ленинградец» и др.).

 СШ - Соединëнные Штаты, Соединённые Штаты Америки (крайне редко).